Лас Пакас има више значења:

 Лас Пакас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Пакас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику